Заманский — фамилия, распространённая среди евреев. Происходит от местечка Джамана близ Бендер.

Известные носители 
 Заманский, Борис Наумович (1918—2012) — полный Кавалер ордена Славы.
 Заманский, Владимир Петрович (род. 1926) — советский и российский актёр, Народный артист РСФСР.

Женщины 
 Заманская, Дарья Игоревна (род. 2004) — российская волейболистка.

Примечания